El término piedra pómez puede hacer referencia a:

 La piedra volcánica pumita, la cual se forma a través del proceso rápido que ocurre cuando el magma llega hacia la superficie y luego se enfría;
 El grupo humorístico español Piedra Pómez, provenientes de las Canarias.